Keda (gemeente), een gemeente in de autonome republiek Adzjarië van Georgië
 Keda (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente